Makhtar N'Diaye (Dakar, 31 de dezembro de 1981) é um futebolista profissional senegalês, meia, retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Dakar
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do Club Sportif Sedan Ardennes
Futebolistas do Yverdon Sport FC
Futebolistas do Rangers Football Club
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002